Srnec může být:

 Srnec (rod) – Capreolus, rod z čeledi jelenovitých
 srnec obecný
 srnec sibiřský

příjmení osob
 Barbora Srncová (* 1969) – česká herečka a malířka
 Božena Srncová (1925–1997) – česká sportovní gymnastka a olympijská vítězka
 Emma Srncová (* 1942) – česká výtvarnice
 Jan Srnec – více nositelů
 Jiří Srnec (1931–2021) – český divadelník a výtvarník

Podobná příjmení 
 Srna (rozcestník)
 Srnka (rozcestník)

Rozcestníky - příjmení